Karel II van Oostenrijk (Wenen, 3 juni 1540 — Graz, 10 juli 1590) was aartshertog van Binnen-Oostenrijk van 1564 tot zijn dood.

Biografie 
Karel II was de jongste zoon van keizer Ferdinand I en Anna van Bohemen en Hongarije. Zowel in 1559 als in 1564 was er sprake van een mogelijk huwelijk tussen Karel en Elizabeth I van Engeland, maar wegens religieuze problemen gingen deze huwelijksplannen niet door. Ook was er sprake van een huwelijk met Maria I van Schotland, maar hij trouwde in 1571 uiteindelijk met Maria Anna van Beieren.

In tegenstelling tot zijn oudere broer keizer Maximiliaan II was Karel II wel een fervent voorstander van de Contrareformatie en nodigde hij de jezuïeten in zijn territorium uit. In 1573 was hij betrokken bij de oprichting van de Akademisches Gymnasium in Graz, de oudste middelbare school van Stiermarken, en in 1585 richtte Karel II ook de Universiteit van Graz op. Hij overleed in 1590 en werd begraven in de Abdij van Seckau.

Nageslacht 
Karel II van Oostenrijk kreeg in totaal vijftien kinderen samen met Maria Anna van Beieren:
 Ferdinand (1572)
 Anna (1573–1598), gehuwd met koning Sigismund III van Polen
 Maria Christina (1574–1621), gehuwd met Sigismund Báthory
 Catharina Renata (1576–1599)
 Elisabeth (1577 – 1586)
 Ferdinand (1578–1637), keizer van het Heilige Roomse Rijk
 Karel (1579–1580)
 Gregoria Maximiliana (1581–1597)
 Eleonora (1582–1620)
 Maximiliaan Ernst (1583–1616)
 Margaretha (1584–1611), gehuwd met Filips III van Spanje
 Leopold (1586–1632), bisschop van Passau en Straatsburg en gehuwd met Claudia de' Medici
 Constance (1588–1631), gehuwd met koning Sigismund III van Polen
 Maria Magdalena (1589–1631), gehuwd met Cosimo II de' Medici
 Karel (1590–1624), bisschop van Wrocław en Brixen

Voorouders

Habsburg
Aartshertog van Oostenrijk
Oostenrijk, K